«Берёзовая Ро́ща» — парк в Москве. Расположен в Хорошёвском районе (Северный административный округ) неподалёку от Ходынского поля, между улицей Куусинена и проездом Берёзовой Рощи. Ближайшие станции метро —  и , МЦК — . Площадь — 42 га (вместе со сквером на Песчаной площади).

С северо-западной стороны к парку примыкают Песчаная площадь и 3-я Песчаная улица.

Название 
Название парка «Берёзовая роща» зафиксировано в изданной в 1980 году энциклопедии «Москва» на схеме Фрунзенского района. Оно закрепилось, несмотря на то, что берёзы не преобладают в парковых посадках (наиболее многочисленны ясень, липа и клён).

Настоящее время 
В 2016 году завершена реконструкция стадиона ЦСКА, построен современный крытый стадион на 30 000 человек с офисно-гостиничным комплексом площадью свыше 70 000 м2. Новый стадион занял площадь старого и территорию, ранее принадлежавшую Министерству обороны, непосредственно примыкающую к парку.

Сам парк до 2014—2015 года реконструирован. Он был включен в государственную программу города Москвы «Развитие индустрии отдыха и туризма на 2012—2016 годы», которой предусматриваются единый стандарт благоустройства парков в Москве (включает в себя создание велодорожек, площадок воркаута и танцевальных площадок, появление Wi-Fi и т. д.). Проект был разработан ЛААРДИ.

Работы по реконструкции парка были завершены летом 2015 года.

С 23 августа по 1 сентября 2016 года участок тротуара от поворота на пересечении улицы Куусинена и Песчаной площади до стадиона ЦСКА был закрыт. За время ремонта тротуар был расширен на четыре полосы в обе стороны: в таком случае получилось шесть полос вместо двух.

История 
Парк был разбит в начале 1960-х годов в период активного жилищного строительства в этом районе, на месте пехотного лагеря на Ходынском поле. Проект выполнила группа ландшафтных архитекторов мастерской озеленения Института генерального плана Москвы, которую возглавлял Виталий Долганов, Долгое время большую его площадь занимали воинские части. К середине 1990-х годов недоступными для жителей оставались два участка парка, один из которых (расположенный в южной его части, ближе к жилым кварталам) впоследствии был передан в ведение города: забор, окружавший его, снесли, территорию благоустроили, уничтожив при этом большинство деревянных казарм довоенной постройки и одну из четырёх сохранившихся в районе с 60-х годов голубятен.

В южной части парка располагаются построенное в 1990 году здание районной поликлиники, одноэтажный административный особняк и единственная сохранившаяся казарма, которая используется в качестве общежития. До середины 2000-х годов на небольшом участке газона, выходящем на улицу Куусинена, в дни массовых гуляний устанавливалась деревянная сцена, где проводились концерты и прочие культурные мероприятия. Чуть севернее вдоль по улице Куусинена обустроены детская площадка и футбольная «коробка».

На остававшейся в ведении Министерства обороны территории в центральной части парка располагались топливные хранилища и иные постройки хозяйственного назначения. Эта территория в 2019 году была преобразована в сад птиц.

В северной части парка находятся частный ресторан, площадка для выгула собак, бытовые постройки службы, осуществляющей уход за парком, а также ещё одна детская площадка.

Парк сильно пострадал в результате урагана 21 июня 1998 года. Вместо поваленных деревьев впоследствии были высажены берёзы и липы, в начале 2000 года вдоль бетонного забора от 3-й Песчаной улицы до собачьей площадки была посажена плохо принимающаяся рябиновая аллея. Летом 2009 года в плановом порядке в парке были уничтожены практически все кустарники и молодая поросль у деревьев, так что старый заросший парк превратился в легко просматриваемый/патрулируемый большой газон.

С начала 2000-х годов городскими властями предпринимались неоднократные попытки вырубить большую часть парка под элитную жилую застройку, однако в последние годы благодаря активным протестам жителей района эти попытки сошли на нет.

Природа 
В парке растут липы, ясени, берёзы, клёны и немногие уцелевшие тополя; есть 2 дуба полувековой давности и десяток яблонь Недзведского, немногочисленные ивы и пихты (в обеих частях парка), несколько десятков конских каштанов. В северной и северо-западной частях парка сохранились также сосны и ели. Чудом сохранилось довольно много кустов сирени и жимолости, пара кустов шиповника, пара кустов жасмина и полдюжины кустов бересклета.

В парке обитают белки, совы, воро́ны и во́роны.

Примечания 

Сады и парки Москвы
Сады и парки по алфавиту
Хорошёвский район